Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Yakima 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Samantha Crawford e Madison Keys che hanno battuto in finale Xu Yifan e Zhou Yimiao 6–3, 2–6, [12–10].

Teste di serie 

 Maria Fernanda Alves /  Julie Coin (primo turno)
 Bojana Bobusic /  Sally Peers (primo turno)

 Monique Adamczak /  Victoria Larrière (quarti di finale) 
 Madison Brengle /  Kanae Hisami (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

ITF Women's Circuit Yakima 2012